Engel-Apotheke oder Engelapotheke steht für:

 Engelapotheke in Darmstadt, Ausgangspunkt zweier Pharmaunternehmen, siehe Geschichte der Merck KGaA #Die Engelapotheke – Keimzelle zweier Weltunternehmen
 Engel-Apotheke (Kassel), denkmalgeschützte Apotheke aus der Nachkriegszeit in Kassel
 Engel-Apotheke (Leipzig)
 Engel-Apotheke (Regensburg)

Siehe auch:
 Apotheke zum weißen Engel